La temporada 2008 de Fórmula Renault 3.5 se inició el 26 de abril en el Circuito de Monza y finalizarà el 19 de octubre en Barcelona contando con 17 carreras, el holandès Giedo van der Garde se consagrò campeón de esta temporada.

Pilotos y equipos 

R = Copa rookie 2008

Incidencias 

 Fairuz Fauzy replazò Julian Theobald desde Mónaco en adelante.
 Duncan Tappy replazò a Borja García desde Silverstone y Hungaroring solamente.
 Esteban Guerrieri replazò a Claudio Cantelli from the Silverstone en adelante.
 Claudio Cantelli replazò a Aleix Alcaraz desde Hungaroring en adelante.
 Aleix Alcaraz replazò a Máximo Cortés desde Hungaroring ren adelante.
 Daniil Move y Guillaume Moreau fueron remplazados en KTR después de Hungaroring.
 Siso Cunill corrió para KTR desde Nürburgring en adelante.
 Paolo Maria Nocera replazò a Duncan Tappy en Nürburgring y Le Mans.
 Sergey Afanasiev corrió para KTR en el circuito de Le Mans únicamente.
 Filipe Albuquerque replazò a Mario Romancini desde Estoril en adelante.
 Duncan Tappy replazò a Paolo Maria Nocera desde Estoril hasta finalizar la temporada.
 Pasquale di Sabatino corrió para Red Devil Team Comtec después de la carrera de Le Mans.
 Sten Pentus corrió para Red Devil Team Comtec únicamente en el Barcelona.

Resultados 
Este es el calendario confirmado por Renault Sports el 9 de enero.

† Soporte de los 1000 km de Monza

‡ Soporte del Gran Premio de Mónaco de 2008

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Referencias

Véase también 
 Temporada 2008 de World Series by Renault

World Series by Renault
Deportes de motor en 2008